Ангіотензиноген () – білок, який кодується геном AGT, розташованим у людей на короткому плечі першої хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 485 амінокислот, а молекулярна маса — 53 154.

Цей білок за функціями належить до вазоактивних білків, вазоконстрикторів (має судинозвужуючий ефект). Регулятор артеріального тиску та водно-сольового обміну організму.
Секретований назовні.

Див. також 
 Ренін-ангіотензинова система

Література

Примітки 

Гормони